Demostenes – strateg ateński
 Demostenes – mówca ateński
 Demostenes – pseudonim Valentine Wiggin (jednej z bohaterek Sagi Endera)